Höflitz ist der Name mehrerer Orte

 Hvězdov (Höflitz), Ortsteil der Stadt Ralsko, Tschechien
 Jedlka (Höflitz), Ortsteil der Gemeinde Malá Veleň, Tschechien